Agote puede referirse a:

 Agote, denominación que ha recibido cierto conjunto de pobladores de las áreas apartadas de los valles de Baztán y Roncal en Navarra, España; 
 Agote, localidad argentina del partido de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Conurbada con la localidad de Gowland;
 Estación Agote, en la localidad anterior;
 Luis Agote, médico argentino, primero en realizar una transfusión sanguínea.